Sbano ist ein italienischer Familienname.

Namensträger 
 Francesco Sbano (* 1963), italienischer Fotograf, Reporter, Schriftsteller, Musikproduzent und Regisseur
 Rosario Sbano (* 1942), italienischer Fußballspieler und -trainer

Familienname
Italienischer Personenname